Biblia Pentapla («Библия Пентапла») — издание-сборник библейского текста на пяти языках.

 «Biblia pentapla» (1563—1565) — незавершённое издание немца Иоанна Драконида, включавшая еврейский, халдейский, латинский, греческий и немецкий языки.
  (Гамбург, 1710—1712) — также Вандсбекская, по названию гамбургского района Вандсбек.

См. также 
 Полиглотта
 Панчатантра

Издания Библии